La formula molecolare C4H11NO può indicare:
 2-ammino-2-metil-1-propanolo
 Dietilidrossilammina
 Dimetiletanolammina

Formule molecolari